Mite bezeichnet 

  eine Unterklasse der Spinnentiere, siehe Milben
 ein kleines englisches Gewicht, siehe Mite (Einheit)
 einen Fluss in Cumbria, England, siehe River Mite
 Mite Skerry, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika